host (unix) — утиліта в UNIX-системах, призначена для звернення до ДНС-сервера і отримання інформації від нього.
Host — скорочення прізвища автора ботанічних таксонів ботаніка Ніколауса Томаса Госта.